Mamatow(a) oder Mamatov(a) ist der Familienname der folgenden Personen:

 Juri Alexandrowitsch Mamatow (1948–1997), russischer Informatiker
 Natalya Mamatova (* 1985), usbekische Taekwondoin
 Rakhmat Mamatov (* 1967), usbekischer Politiker
 Robert Mamątow (* 1957), polnischer Politiker 
 Ulukman Mamatov (* 1992), kirgisischer Free-Style-Wrestler 
 Wiktor Fjodorowitsch Mamatow (* 1937), russischer Biathlet, Biathlontrainer und Sportfunktionär